František Esterházy (1532–1604), primátor Bratislavy, předek rodu Esterházyů
 František Esterházy (? –1652) přišel o život v bitvě u Velkých Vozokan
 František Esterházy (1641-1683) kapitán Šintavského okresu, šomoďský župan
 František Esterházy (1683–1754), boršodský župan, zakladatel rodové větve Cseklész (Bernolákovo), taverník (ministr financí) Uherského království (1746–1754), syn předchozího
 František Esterházy (1715–1785), uherský kancléř (1762-1785), chorvatský bán (1783-1785), mošoňský župan, syn předchozího
 František II. Esterházy (1758–1815), císařský a královský komorník, mošoňský župan, syn předchozího
 František Esterházy (1778–1855), komorník uherského primase